Лисик — українське прізвище. Відомі носії:

 Лисик Василь (1886 — після 1914) — скульптор.
 Лисик Володимир Михайлович ( 13 березня 1981, м. Львів) — кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Лисик Євген Микитович (1930—1991) — український театральний художник.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -ик